Bizánc
 Komnénosz Teodóra (1054 körül – 1136 előtt), Ióannész Komnénosz bizánci hadvezér leánya, Kónsztantinosz Diogenész bizánci császári herceg felesége
 Komnénosz Teodóra bizánci császári hercegnő (1096–?), I. Alexiosz bizánci császár leánya, Kónsztantinosz Kurkitész, majd Kónsztantinosz Angelosz felesége
 Komnénosz Teodóra bizánci hercegnő (1145 körül–?), Jeruzsálem királynéja, I. Manuél bizánci császár unokahúga, III. Balduin jeruzsálemi király felesége
 Komnénosz Teodóra bizánci hercegnő (?), Antiochia fejedelemasszonya, I. Manuél bizánci császár rokona, III. Bohemund antiochiai fejedelem felesége
 Komnénosz Teodóra bizánci hercegnő (?–1184), Ausztria hercegnéje, Andronikosz Komnénosz bizánci császári herceg leánya, II. Henrik osztrák herceg felesége

Trapezunt
 Komnénosz Teodóra Megalé trapezunti császárnő (1253 előtt – 1285 után), I. Manuél trapezunti császár leánya, 1284–85 között Trapezunt császárnője
 Komnénosz Teodóra trapezunti császári hercegnő (?–1435), IV. Alexiosz trapezunti császár leánya, Kara Jülük Oszmán bég, a Fehér Ürü kánjának felesége
 Komnénosz Teodóra trapezunti császári hercegnő (Katalin, Deszpina Hatun) (1438 körül – 1478 után), IV. Ióannész trapezunti császár leánya, Uzun Haszán iráni király, a Fehér Ürü kánjának felesége